Daniel Serra (ur. 24 lutego 1984 roku w São Paulo) – brazylijski kierowca wyścigowy.

Kariera 
Serra rozpoczął karierę w wyścigach samochodowych w 2002 roku od startów w Brazylijskiej Formule Renault. Z dorobkiem 14 punktów uplasował się tam na 19 pozycji w klasyfikacji generalnej. W późniejszych latach pojawiał się także w stawce Europejskiego Pucharu Formuły Renault 2.0, Mil Milhas Brasil, StockCar Brasil Light, Le Mans Series, International GT Open, Stock Car Brasil Copa Nextel, GT3 Brasil Championship, Brazilian Endurance Championship, TC2000 Copa Endurance Series Argentina, TC2000 - 30º Campeonato Argentino, Stock Car V8, FIA GT1 World Championship, Brazilian Petrobras de Marcas Cup, Campeonato Brasileiro de Endurance Top Series, Grand American Rolex Series oraz Southamerican Championship.

Statystyki

Bibliografia 
 Daniel Serra

Urodzeni w 1984
Brazylijscy kierowcy Europejskiego Pucharu Formuły Renault 2.0
Brazylijscy kierowcy Brazylijskiej Formuły Renault 2.0
Brazylijscy kierowcy Stock Car Brasil
Brazylijscy kierowcy European Le Mans Series
Brazylijscy kierowcy TC2000
Brazylijscy kierowcy FIA GT1 World Championship
Brazylijscy kierowcy International GT Open